Diverse località italiane portano questo nome:

Comuni 
 Castiglione Torinese: comune piemontese, (in piemontese è chiamato Castion)

Frazioni 
 Castion: frazione di Belluno

 Castion: località (non frazione) di Altavalle in provincia di Trento

 Castion Veronese: frazione di Costermano in provincia di Verona

Pagine correlate
 Castione